De Amateurliga Berlin was een voetbalcompetitie die bestond van 1950 tot 1974 voor clubs uit West-Berlijn. Aanvankelijk was dit de tweede klasse onder de Berliner Stadtliga. Na de invoering van de Bundesliga in 1963 werd de Stadtliga de tweede divisie als Regionalliga Berlin en werd de Amateurliga de derde divisie.

Eeuwige ranglijst